Монасти́р () — вилайет на северо-востоке Туниса.

Административный центр — город Монастир. Площадь — , население —

География 
На западе граничит с вилайетом Сус, на юге с вилайетом Махдия. Омывается водами Средиземного моря (залив Хаммамет).

Административное деление 
Вилайет Монастир делится на 13 округов:
 Бекальта (Bekalta)
 Бембла (Bembla)
 Бени-Хассан (Beni Hassen)
 Джеммаль (Jemmal)
 Ксар-Хеллаль (Ksar Hellal)
 Ксибет-эль-Медиуни (Ksibet el-Médiouni)
 Мокнин (Moknine)
 Монастир (Monastir)
 Эль-Варданин (Ouerdanine)
 Эс-Сахилин (Sahline)
 Эс-Сайяда (Sayada)
 Тебульба (Téboulba)
 Зерамдин (Zéramdine)

Примечания